Леонар () — французская фамилия. Известные носители:

 Леонар, Андре-Жозеф (род. 1940) — бельгийский прелат.
 Леонар, Рене — французский автогонщик, вместе с Андре Лагашем выигравший первые соревнования «24 часа Ле-Мана» в 1923 году.
 Леонар, Филипп (род. 1974) — бельгийский футболист.
 Леонар, Юбер (1819—1890) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.